Андре Анис (; 25 мая 1977, Таллин) — эстонский футболист, левый защитник и полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник таллинской футбольной секции «ЛСМК/Пантрид». Взрослую карьеру начал в сезоне 1993/94 в составе таллинской «Нормы», сыграв один матч в чемпионате, команда стала серебряным призёром чемпионата Эстонии.

С 1994 года в течение почти десяти лет выступал за клубы, входившие в систему таллинской «Флоры» — команды из посёлка Лелле, «Тервис» (Пярну), «Тулевик», «Курессааре». В составе «Тулевика» провёл пять сезонов, становился серебряным призёром чемпионата Эстонии и двукратным финалистом Кубка страны.

Всего в высшей лиге Эстонии сыграл 135 матчей и забил 9 голов.

В последние годы карьеры играл в первой лиге за таллинский «Калев» и за любительские команды низших дивизионов.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Эстонии, начиная с 16 лет.

В 1995 году был вызван в национальную сборную Эстонии перед Кубком Балтии, где сыграл один матч, 19 мая 1995 года против Латвии. Пять лет спустя получил новый вызов и в феврале 2000 года принял участие в двух матчах Кубка короля Таиланда, против сборных Финляндии и Таиланда. Все три своих матча отыграл не полностью.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии: 1993/94, 1999
 Финалист Кубка Эстонии: 1998/99, 1999/00

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Норма»
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Курессааре»
Игроки ФК «Калев» Таллин